Javi García (1987), Spaans voetballer, beter bekend als Javi García 
Francisco Javier García Guerrero (1976), Spaans voetballer, beter bekend als Javi Guerrero
Francisco Javier García Pimienta (1974), Spaans voetballer
Juan Francisco García (1976), Spaans voetballer, beter bekend als Juanfran